Омбудсман се може односити на:

 Омбудсман, основно значење
 Омбудсман Републике Српске
 Омбудсман за дјецу Републике Српске
 Омбудсман (Србија)
 Омбудсман (Хрватска)